Nékám Lajos (1868–1957) orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
 Nékám Lajos (1909–1967) orvos, bőrgyógyász